e-mail, een vorm van digitale post
 Mail (software), een e-mailclient van Apple
 mail (Unix), een tekstgebaseerde e-mailclient op Unix